P101 steht für:
 NRTL Oecusse (P101), Schnellboot der Verteidigungskräfte Osttimors
 Olivetti Programma 101, Tischrechner von Olivetti